L'adjectif anal fait référence à l'anus.

Anal peut aussi désigner :
 anal, une langue sino-tibétaine parlée dans l'État indien du Manipur.

On retrouve aussi anal ou anale dans les expressions suivantes :
 nageoire anale, nageoire d'un poisson à l'arrière sous le corps du poisson, entre l'anus et la nageoire caudale ;
 stade anal, un concept de psychanalyse décrivant la deuxième phase de l'évolution affective d'un bébé humain ;
 veines anales, les nervures situées vers le bord de fuite, selon le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes ;
 sexe anal, un rapport sexuel qui consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire.